Кузеево — название населённых пунктов в России:

 Кузеево — деревня в Балтачевском районе Башкортостана.
 Кузеево — село в Буздякском районе Башкортостана.